

Nom de personne 
 , membre de la chevalerie romaine.
 , proconsul romain.
 Quartus, un des soixante-dix disciples envoyés en mission par jésus.
 Quartus, un pseudonyme d'Alexandre Parodi (1901-1979).
 Quartus de Wet (1899-1980), juge sud-africain.

Taxon et espèce 
 , papillon.
 Cacodemonius quartus, espèce de pseudoscorpions.
 , espèce d'insectes.
 , espèce de coléoptères.
 Vulsor quartus, genre d'araignées.
 Latrodectus quartus, espèce d'araignées.

Univers 
 (16951) Carolus Quartus, astéroïde.

Anatomie 
L'orteil succédant au hallux, au secundus et au tertius est appelé quartus ou pre-exterius